Nicolai Jacob Jessen er navnet på flere personer:

 Nicolai Jacob Jessen (kæmmerer) (1718-1800) – dansk kæmmerer
 Nicolai Jacob Jessen, kendt som N.J. Jessen (1797-1866) – dansk overførster